La palabra anclaje puede referirse:

 al Anclaje, tarea de soltar el ancla de un barco para fijar una nave en una posición geográfica;
 al Anclaje, impuesto aplicado antiguamente a las naves al llegar a un puerto;
 al Anclaje (fijación), en mecánica o industria, la sujeción mediante herramientas o elementos a otro elemento fijo;
 al Anclaje químico, para fijar componentes a una estructura sólida.

 al Perno de anclaje, en mecánica o industria, para fijar componentes a una estructura sólida.
 al Anclaje o Punto de Anclaje, en Aeronáutica, para la sujeción de elementos pesados en un avión;

 al Anclaje o punto de Anclaje, en Escalada, usado para asegurar posiciones en una actividad;
 al Anclaje, elemento para amarrar bicicletas en la vía pública para evitar robos;
 al Anclaje a red o Tethering, en Redes inalámbricas, proceso por el cual un dispositivo móvil con conexión a Internet actúa como pasarela para ofrecer acceso a la red a otros dispositivos;